Левейе () — французская фамилия. Известные носители:

 Левейе, Жозеф-Анри (1796—1870) — французский ботаник, миколог, врач, доктор медицины.
 Левейе, Огюстен Абель Эктор (1864—1918) — французский ботаник.